Михаи́л Константи́нович Овся́нников  (1927—2015) — советский и российский учёный, доктор технических наук, профессор Государственного университета морского и речного флота им. адмирала С. О. Макарова.

Биография 
 Научные разработки академика РАТ Михаила Константиновича Овсянникова способствовали созданию надёжных и экономичных отечественных двигателей;
 его фундаментальные учебники по термодинамике и гидромеханике используются во всей системе подготовки механиков в отрасли.

Михаил Константинович скончался в 2015 году.

Библиография 
 Вязанкин Виталий Валерьевич, Овсянников Михаил Константинович // «Современные бортовые системы повторного сжижения газа» (Текст научной статьи по специальности «Холодильное машиностроение») 
 АВТОР: "Овсянников, Михаил Константинович"

Примечания

Ссылки 
 МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ ОВСЯННИКОВ, один из опытнейших педагогов Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. 
 Теплотехника Техническая термодинамика и теплопередача Овсянников М. К. // Онлайн-презентация 

Доктора технических наук